Die Irish League 1994/95 war die 94. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 16. September 1994 und endete am 29. April 1995. Crusaders FC wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Nach dieser Spielzeit wurde die Meisterschaft reformiert. Im folgenden Jahr waren nur noch acht Teams erstklassig. Die anderen acht Vereine spielten in der zweitklassigen First Division. Für die Einteilung der Ligen waren die kombinierten Ergebnisse der beiden Spielzeiten 1993/94 und 1994/95 maßgebend.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football
 Saison 1994/95 (Archiv)

1994/95
Fußballsaison 1994/95